

Astronomia 
 55844 Bičák – asteroide della fascia principale

Persone 
 Jiří Bičák – fisico ceco
 Mário Bicák – ex calciatore slovacco, centrocampista
 Stanislav Bičák – nuotatore cecoslovacco